Adolfo Utor Martínez Adolfo Utor (Alhucemas, 1961) es el presidente y máximo accionista de la naviera Baleària, cuya creación capitaneó en 1998. Además, Utor es presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante, miembro de número de la Real Academia del Mar, miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y también preside la Comisión de Líneas Regulares de ANAVE, entre otros.

Trayectoria 
En 1984 se incorporó a la Naviera  Flebasa, donde desempeñó cargos de responsabilidad en prácticamente todos los departamentos hasta llegar a la dirección general en el año 1991. Fue unos años más tarde, en 1998, cuando Utor lideró la creación de Baleària. Como presidente y máximo accionista, ha convertido la empresa en líder del transporte marítimo de pasajeros en las Islas Baleares y en uno de los mayores operadores del Estrecho de Gibraltar. Además la naviera ofrece servicios en el Caribe, Argelia y Marruecos donde proyecta un ambicioso plan de expansión.

La compañía, que dispone de una flota de 30 buques y opera en cinco países, es un referente de servicio, innovación y responsabilidad social en el sector del transporte marítimo español.

Utor también forma parte de otras asociaciones como Exceltur, Mesa del Turismo, Consejo Asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), el Comité Naval Español de Bureau Veritas y del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección.

Además también tiene presencia en otras entidades como la Fundación Conexus o la Fundación EDEM de las cuales es patrono, la Cátedra de Cultura Empresarial de ADEIT, el Círculo de Empresarios de la Marina Alta (CEDMA), la Comunidad por el Clima, la Fundación Étnor o Gasnam.

Cargos Desempeñados 
 Presidente Baleària (Desde 1998). 
 Presidente de la Comisión de líneas regulares de ANAVE.
 Presidente de ANAVE (Desde 2009 al 2015).

Premios recientes 
 Premio Levante categoría Economía (2021)
 Mejor Iniciativa de Movilidad Sostenible de Gasnam (2019)
 Turismo del Colegio de Economistas de Alicante (2019)
 Mejor Iniciativa de Transporte Marítimo de El Vigía (2019)
 Forinvest a la trayectoria profesional (2018)
 Gran Empresa del Club de la Innovación de la CV (2018)
 Importantes del Información (2018)
 Turisme Comunitat Valenciana 2016 de l’AVT (2017)
 Innovación de Economía 3 (2017)
 Innovación del Clúster Marítimo Español (2016)
 Trayectoria Turística del IUIT de la UA (2016)
 Estrategia Empresarial de Ejecutivos (2016)
 Al Mejor Armador de Rotación (2016)
 Cavanilles de Turismo (2016)

Referencias

Enlaces externos 
|2=https://www.balearia.com/wps/portal/!ut/pa0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLNLNzNDI2cDbzdPTxNDRy9g30c_ZzNjIK9TfQLsh0VAaJn8Ag!/?urile=wcm%3Apath%3A%2FBalearia_es%2FConoceBalearia%2FDireccion&page=balearia.conocebalearia |bot=InternetArchiveBot }}.
 Página Adolfo Utor.
 Adolfo Utor Linkedin
  Adolfo Utor Twitter

Empresarios de España